El gentilici per a les coses originàries de les comarques xurres del País Valencià.
 El dialecte xurro és la varietat del castellà que s'hi parla.
 Els xurros també són una pasta ensucrada originària d'aquest territori.